Frans Henrik Kockum henviser til:

 Frans Henrik Kockum den ældre (1802-75)
 Frans Henrik Kockum den yngre (1840-1910)
 Frans Henrik Kockum (1878–1941)